

Коул-Сіті — селище, штат Іллінойс
 Коул-Сіті — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія